Грецкий — русская фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Грецкий, Владимир Иванович (1912-2000) — Герой Советского Союза.
 Грецкий, Пётр Петрович (1904-1972) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Орех грецкий